Howea forsteriana
 Howea belmoreana